Le terme ligne K est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun.

Tramway

Belgique 
 Autre nom de l'ancienne ligne 3 du réseau de Tournai de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV).

Voies ferrées 
 Ligne K du Transilien, en France ;
 Ligne K du téléphérique urbain Metrocable (Medellín), en Colombie ;
 Ligne K, ligne du métro de Los Angeles.

K